Ача () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Александер Ача — мексиканський співак
 Альберто де Ача — болівійський футболіст
 Хосе Аргойтія Ача — іспанський футболіст
 Хосе Марія Ача — президент Болівії

Див. також 
 Ача (село)

Іспанські прізвища